Ana Kobal ist der Name folgender Personen:

* Ana Kobal (Skirennläuferin, 1983) (* 1983), slowenische Skirennläuferin
 Ana Kobal (Skirennläuferin, 1991) (* 1991), slowenische Skirennläuferin